«Под сенью крон» () — фильм режиссёра Стива Бушеми, его дебют в качестве режиссёра и сценариста. Другое название фильма: «Истина в вине».

Сюжет 

Жизнь Томми Базилио пошла наперекосяк. Он потерял всё — работу автомеханика, подругу, друзей. Он даже не может отремонтировать свою машину. Найти новую работу в маленьком провинциальном городке довольно сложно. 

И Томми становится завсегдатаем местного бара с названием «Под сенью крон», где можно на время забыть о своих житейских неурядицах, найти утешение в алкоголе. Совершенно случайно ему подворачивается работа водителя фургона, развозящего мороженое. Благодаря этому случаю Томми знакомится с соблазнительной 17‑летней девушкой.

В фильме «Под сенью крон» Стиву Бушеми удалось гармонично объединить элементы драмы и комедии.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Стива Бушеми
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1996 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров